Michel Thomas peut désigner :
 Michel Thomas (1914-2005), linguiste polonais ;
 Michel Thomas, pseudonyme de Stanislas Pozar (1937-2014), artiste connu pour ses images de poulbots parisiens.
 Michel Thomas (né en 1956 ou en 1958), vrai nom du romancier français Michel Houellebecq.

Personnalité utilisant un pseudonyme